Виккерс «Вэлиент» () — британский дальний бомбардировщик, первый из бомбардировщиков «V-серии». Совершил первый полёт 18 мая 1951 года. Состоял на вооружении Королевских ВВС в 1955—1965 годах. Всего построено 107 единиц.

В 1956 год самолёты этого типа применялись в Суэцкой войне.

Valiant стал единственным бомбардировщиком участвовавшим в британских ядерных испытаниях. С 1956 по 1958 год с них было сброшено 8 ядерных и термоядерных бомб.

Тактико-технические характеристики 
Приведённые данные соответствуют модификации B.Mk.1.

Технические характеристики 

 Экипаж: 5 человек
 Длина: 33,00 м
 Размах крыла: 34,85 м
 Высота: 10,11 м
 Площадь крыла: 219,45 м²
 Масса пустого: 34 420 кг
 Масса нормальная взлётная: 63 500 кг
 Масса максимальная взлётная: 79 380 кг
 Двигатель: Роллс-Ройс «Эйвон» RA28 Mk.204 (4×4540 кгс)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость на высоте 9000 м: 910 км/ч
 Максимальная скорость у земли: 666 км/ч
 Крейсерская скорость на высоте 11 900 м: 796 км/ч
 Дальность полёта: 7240 км
 Практический потолок: 16 460 м
 Скороподъёмность: 23 м/с (1380 м/мин)
 Длина разбега (при нормальной взлётной массе): 1098 м
 Посадочная дистанция: 1676 м

Вооружение 
 Бомбы: 1×4500 кг или 21×450 кг

Примечания 

Самолёты Vickers
Стратегические бомбардировщики Великобритании
Четырёхдвигательные реактивные самолёты